Die Liste der Länderspiele der osttimoresischen Fußballnationalmannschaft enthält alle Spiele der osttimoresischen Fußballnationalmannschaft der Männer, sofern sie vom Weltfußballverband FIFA anerkannt oder für die Rangliste ELO berücksichtigt sind.

Die Ergebnisse sind stets aus osttimoresischer Sicht angegeben. Der Spielausgang ist durch eine grüne (Sieg), gelbe (Unentschieden) und rote Hinterlegung (Niederlage) gekennzeichnet. Aufgeführt ist das Resultat nach der regulären Spielzeit (90 oder 120 Minuten). Sowohl in der Hinterlegung als auch in der Bilanz wird ein durch Elfmeterschießen entschiedenes Spiel als Unentschieden gewertet. Eine grüne Unterlegung im Abschnitt Bilanz bedeutet eine positive Gesamtbilanz (mehr Siege als Niederlagen), eine gelbe Unterlegung eine ausgeglichene (ebenso viele Siege wie Niederlagen) und eine rote Unterlegung eine negative Bilanz (mehr Niederlagen als Siege). Unter dem Punkt Statistik findet sich die Bilanz der Mannschaft seit dem ersten Länderspiel am 21. März 2003 gegen Sri Lanka.

2003 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverband

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanz

Weblinks 
 
 

Osttimor
!Landerspiele